Перьяна () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аксаркия-Коста-дель-Соль. Занимает площадь 58 км². Население — 3602 человека (на 2010 год). Расстояние — 58 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Малаги
Города Малаги